Segunda División 2017/2018 var den 88:e säsongen av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Källor
 Laliga.es 

2017 i Spanien
2018 i Spanien
Fotbollssäsongen 2017/2018